Grete Minde steht für:

 Grete Minde (* um 1593; † 1619), Tangermünder Patriziertochter, siehe Margarete von Minden 
 Grete Minde (Novelle), Novelle von Theodor Fontane 
 Grete Minde (Oper), Oper von Eugen Engel (1933)
 Grete Minde (Film), Literaturverfilmung von Heidi Genée (1977)
 Grete Minde (Eichberg), Oper von Søren Nils Eichberg (2009)